Sebastian Friedrich von Kötteritz ist der Name folgender Personen:

* Sebastian Friedrich von Kötteritz (Geheimrat) (1570–1628), deutscher Geheimrat 
 Sebastian Friedrich von Kötteritz (Landdrost) (1623–1666), deutscher Landdrost und Diplomat